Фукар — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена.

 Фукар Поль-Франсуа (1836—1926) — французький археолог.